Vrh (gmina Loška Dolina)
 Vrh (gmina Velike Lašče)
 Vrh (gmina Zagorje ob Savi)
 Vrh (gmina Šentrupert)
 Vrh (gmina Šmarje pri Jelšah)